Beat est un terme anglophone qui signifie «battements ». Ce terme peut désigner :

Musique

Terme 
 le beat (« battement ») est le temps de la mesure ou pulsation ;
 Dans la musique hip-hop, le terme se réfère souvent à l'ensemble de la partie basse d'un morceau, fréquemment composée de l'enregistrement en boucle d'un rythme ou d'une partie de mélodie.

Album 
 Beat est un album du groupe King Crimson sorti en 1982.

Groupe 
 The Beat est un groupe de Ska britannique formé en 1979 ;
 Bronski Beat est un trio musical britannique des années 1980.
Kiff No Beat est un groupe de hip-hop ivoirien fondé en 2009 et composé de cinq membres.

Genre 
 beat est le nom d'un genre de musique pop très en vogue dans les années 1960 au Royaume-Uni ;
 le new beat est un genre musical de la fin des années 1980 dérivé de la House music ;
 Blue Beat est le nom d'un genre musical d'origine jamaïcaine assimilé au ska, et celui d'un label anglais qui éditait des disques de ce style ;
 le big beat est un genre musical du milieu des années 1990 dérivé du Breakbeat qui se caractérise par un mélange de Techno, de Rock, de Hip Hop et d'Acid House.

Cinéma 
 Beat est un film québécois de 1976 réalisé par André Blanchard ;
 Beat est un film japonais de 1998 réalisé par Amon Miyamoto ;
 Beat est un film américano-mexicain de 2000 réalisé par Gary Walkow ;
 Beats est un film britannique de 2019 réalisé par Brian Welsh ;
 Beats est un film américain de 2019 réalisé par Chris Robinson.

Littérature 
 La Beat Generation, un mouvement littéraire et artistique né dans les années 1950 aux États-Unis.

Jeu vidéo 
 Beat est un personnage du jeu Jet Set Radio, sorti sur Dreamcast en 2000.

Automobile 
 La Chevrolet Beat est un concept car de Chevrolet.

Autres 
 Une unité de temps de l'heure Internet.
 Une marque de Beats Electronics aussi appelée Beats by DRE.

Voir aussi 
 Pulsation
 Rythme
 Tempo